Web Feature Service – interfaccia standard per la modifica o importazione di features geografiche
 World Federation of Scientists – federazione mondiale degli scienziati